Цоциль:

 Цоцили, или цоциль — индейский народ группы майя
 Цоциль — один из майяских языков, на котором говорит народ цоцили группы майя